Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1955 года.

Аргентина

Чили

Перу

Уругвай

Парагвай

Эквадор 

1955